Васильєв Олександр Миколайович:
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1950) — український біохімік, доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1998 року.
 Васильєв Олександр Миколайович (1775—1853) — генерал-майор, Георгіївський кавалер.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1982) — депутат Державної думи Росії шостого і сьомого скликання.
 Васильєв Олександр Миколайович (1940—2006) — російський фізик-теоретик.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1951) — російський фізик, доктор наук, професор.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1980) — російський футболіст.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1992) — російський футболіст.
 Васильєв Олександр Миколайович ( 1964) — радянський хокеїст, воротар.
 Васильєв Олександр Миколайович (1902—1985) — російський юрист, вчений.